Anurognathidae — родина птерозаврів. Найдавніші знахідки походять із Азії й датуються середньою юрою. До кінця юри анурогнатиди поширюються чи не по всій Лавразії, представлені, зокрема, в Європі та Північній Америці. Найпізніший описаний член групи — Vesperopterylus із ранньої крейди Китаю.

Опис 

Птерозаври цієї родини - переважно невеликі, із розмахом крил до метра у відомих представників. Чи не найпримітніша особливість - форма черепа. Він напродчут широкий і короткий, у анурогнатин ширина переважає довжину; найкоротша сторона - вертикальна, від чого зазвичай черепи знаходять розвернутими бор Овен реально до спостерігача. Череп цих птерозаврів мав ще й іншу, наскільки відомо, унікальну особливість - орбітоанторбітальний отвір, що сполучає на орбітальний отвір із очною ямкою (в монофенестрат анторбітальні отвори сполучено з ніздрями). Цікаво, що довжина хвостів варіювалась між представниками родини: принаймні деякі анурогнатини розвинули вкорочені хвости паралельно з птеродактилоїдами.

Систематика 

Впродовж 20 й початку 21 століть побутувало уявлення про анурогнатид як про примітивних - можливо, одних із найпримітивніших - птерозаврів, нехай деякі автори й відзначали наявність спільних ознак із птеродактилоїдами. 2010 Andres et al. визнали їх сестринською групою останніх, що було обґрунтовано, значною мірою, наявністю назоанторбітального отвору, що згодом було поставлено під сумнів (див. нижче). 2021 Wei et al. Запропонували дещо віддаленішу спорідненість із Pterodactyloidea, в якості базальної гілки Monofenestrata. 

Взаємозв‘язки членів групи згідно їхніх даних наведено нижче:

Відкриття орбітоанторбітального отвору, однак, вказує на те, що анурогнатиди не належать до Monofenestrata, відділившись, імовірно, від предка з розділеними отворами.

Палеоекологія 
Анурогнатид переважно вважають комахоїдними, нехай є також думка, що деякі могли бути рибоїдними. Схоже, що вони були пристосовані до переслідування комах у повітрі з відкритими щелепами заповненими короткими загостреними зубами, що добре підходили для захоплення дрібної здобичі. На полювання могли виходити вночі чи за сутінок.

Примітки 

Птерозаври юрського періоду
Птерозаври крейдового періоду
Птерозаври
Вимерлі родини плазунів